

Persone 
 Carlo Faina (1894-1980) – dirigente d'azienda italiano
 Claudio Faina, conte di Civitella dei Conti (1875-1954) – imprenditore e politico italiano
 Eugenio Faina (1846-1926) – politico italiano, senatore del Regno d'Italia
 Filippo "Pippo" Faina (1944) – allenatore di pallacanestro italiano
 Ubaldo Faina (1927-1981) – calciatore argentino
 Zeffirino Faina (1826-1917) – patriota e politico italiano, senatore del Regno d'Italia

Altro 
 Faina – mammifero della famiglia dei Mustelidi
 Faina – famiglia storica italiana
 Faina – comune del Brasile nello Stato del Goiás
 Museo Faina – museo archeologico di Orvieto
 751 Faïna – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Faini